Тополовград () — община в Болгарии. Входит в состав Хасковской области. Население составляет 14 595 человек (на 21.07.05 г.).

Состав общины 
В состав общины входят следующие населённые пункты:
 Болгарска-Поляна
 Владимирово
 Доброселец
 Каменна-Река
 Капитан-Петко-Войвода
 Княжево
 Мрамор
 Орешник
 Орлов-Дол
 Планиново
 Присадец
 Радовец
 Сакарци
 Светлина
 Синапово
 Срем
 Тополовград
 Устрем
 Филипово
 Хлябово
 Чукарово

Общины Хасковской области